Ферадах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Ферадах Финнфехтнах — легендарный верховный король Ирландии (I век)
 Ферадах мак Роса — король Коннахта (550-е годы)
 Ферадах мак Кормайк (умер в 880) — святой, аббат монастыря Айона